oranżada – napój gazowany
 Oranżada – polski zespół muzyczny
 Oranżada – album muzyczny zespołu Koniec Świata